Lime Kilns (englisch „Kalköfen“) steht für:

 historische Bauwerke in Neuseeland, siehe Otago Peninsula #Lime Kiln

im NRHP gelistete Objekte:
 Lime Kilns (Rhode Island), ID-Nr. 84002015
 Lime Kilns (Utah), ID-Nr. 79003490